Александр Шпак:
 Шпак, Александр Гранатович (род. 1959) — украинский художник.
  (род. 1952) — украинский политик.
 Шпак, Александр (рум. Alexandru Şpac; род. 1989) — молдавский тяжелоатлет, участник Олимпийских игр, призёр чемпионата Европы.